Eliadi (in greco Ἡλιάδαι, Hēliádai) – personaggi della mitologia greca, figli di Elio e Rodo
 Eliadi (in greco  Ἡλιάδες, Hēliades) – personaggi della mitologia greca, figlie di Elio e Climene